Het seizoen 2021/22 van de Eerste liga (Pervaja Liga) is het 30ste seizoen van de tweede hoogste Russische voetbalcompetitie. De competitie wijzigde dit seizoen de naam van eerste divisie in eerste Liga. Torpedo Moskou werd kampioen.

Eindstand

Promotie play-offs

Heen

Terug

Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2021/22